Kongsbak ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Kausche-Kongsbak (1918–2010), deutsche Malerin
 Käthe Kongsbak (1895–1975), deutsche Schriftstellerin